Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшие индивидуальные достижения в анимации () — это ежегодная награда, вручаемая лучшим аниматорам года. Эта награда определяется жюри.

Получатели

1990е
{| class="wikitable" style="width:95%;
|- style="background:#bebebe;"
! style="width:5%;"| Год
! style="width:20%;"| Получатель(и)
! style="width:25%;"| Программа  
! style="width:10%;"| Сеть
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1991
| style="background:#FAEB86"| Тереза Дриллинг, Джефф Мулкасатер
| style="background:#FAEB86"|
| style="background:#FAEB86"|CBS
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1992
| style="background:#FAEB86"| Джон Эшли Прат
| style="background:#FAEB86"| 
| style="background:#FAEB86"| CBS
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" | 1993
| style="background:#FAEB86"| Наталья Демидова, Питер Котор
| rowspan="2" style="background:#FAEB86"| Шекспир: Великие комедии и трагедии
| rowspan="2" style="background:#FAEB86"| HBO
|-
| style="background:#FAEB86"| Сергей Глаголев, Дмитрий Новосёлов
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1994
| rowspan="2" colspan="3" style="background:#FAEB86"| Не присуждена
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1995
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1996
| style="background:#FAEB86"| Наташа Дабижа
| style="background:#FAEB86"| Шекспир: Великие комедии и трагедии
| style="background:#FAEB86"| HBO
|-
| rowspan="3" style="text-align:center" | 1997
| style="background:#FAEB86"| Фил Вайнштейн
| style="background:#FAEB86"| 
| style="background:#FAEB86"| CBS
|-
| style="background:#FAEB86"| Гари Херст| style="background:#FAEB86"| 
| style="background:#FAEB86"| HBO'|-
| style="background:#FAEB86"| Лорейн Маршалл
| style="background:#FAEB86"| The Willows in Winter| style="background:#FAEB86"| Family Channel
|-
| rowspan="1" style="text-align:center" | 1998
| style="background:#FAEB86"| Эрик Радомски
| style="background:#FAEB86"| Спаун| style="background:#FAEB86"| HBO
|-
| rowspan="3" style="text-align:center" | 1999
| style="background:#FAEB86"| 
| rowspan="3" style="background:#FAEB86"| Animated Epics: The Canterbury Tales – Leaving London| rowspan="3" style="background:#FAEB86"| HBO
|-
| style="background:#FAEB86"| Эшли Поттер
|-
| style="background:#FAEB86"| Лес Миллс
|-
|}

2000е

2010е

2020е

Программы с множеством наград

9 побед
 Любовь. Смерть. Роботы (Netflix)

7 побед
 Самурай Джек (Cartoon Network/Adult Swim)

6 побед
 Время приключений (Cartoon Network)
 Симпсоны (Fox)

5 побед
 Фостер: Дом для друзей из мира фантазий (Cartoon Network)
 Робоцып (Adult Swim)
 Микки Маус (Disney Channel)

4 победы
 Первобытный (Adult Swim)
 Приготовление и начало (ABC)

3 победы
 Шекспир: Великие комедии и трагедии (HBO)
 Animated Epics: The Canterbury Tales – Leaving London (HBO)
 Финес и Ферб (Disney Channel)
 Age of Sail (YouTube)
 Аркейн (Netflix)

2 победы
  (CartoonNetwork.com)
 Гравити Фолз (Disney XD)
 Футурама (Fox)
 Суперкрошки (Cartoon Network)
  (UPN)
  (HBO)
 Генератор Рекс (Cartoon Network)
  (Cartoon Network)
  (Cartoon Network)
 Да здравствует королевская семья'' (Cartoon Network)

См. также

Примечания

Достижение в анимации
Анимационные премии